Inselbach ist der Name von Fließgewässern:

 Inselbach (Adenbach), Zufluss des Adenbachs vor Adenbach, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Inselbach (Elsoff), linker Zufluss der Elsoff (Fluss) vor Alertshausen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen; an der Grenze zu Hessen
 Inselbach (Bodensee), Zufluss des Alpenrheins (zum Bodensee) bei Markt Hard, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Inselbach (Rhein), Zufluss des Rheins (Seerhein) 

Siehe auch:
 Inselgraben